The Human Stain (boek), een roman van Philip Roth.
The Human Stain (film), een Amerikaanse film uit 2003 die gebaseerd is op Roths roman.